Alive (engl. lebendig, am Leben) ist der Titel von
 Überleben!, eine Katastrophen-Verfilmung aus dem Jahr 1993 von Frank Marshall über den Uruguayan-Air-Force-Flug 571
 Alive (2002), japanischer Film von Ryuhei Kitamura
 Alive (2014), südkoreanischer Film von Park Jung-bum
 Alive (2018), kanadischer Film von Rob Grant
 Alive, geschrieben als #Alive, südkoreanischer Film von Cho Il-hyung, siehe AmLeben
 Alive (Album), eine Musikalbum von Kate Ryan
 Alive (Lied), ein Lied von Pearl Jam
 Alive (Vincent-Bueno-Lied), ein Lied von Vincent Bueno
 Alive (Manga), ein Manga von Tadashi Kawashima und Adachitoka aus dem Jahr 2003

Alive! ist der Titel 
 des 1975 erschienenen Doppel-Albums Alive! der Gruppe Kiss

aLiVe ist eine Kurzschreibweise von
 Assoziation Linker Verlage

Alive ist der Künstlername von:
 Elvis Alive (Elvis Grezda; * 1991), kosovarischer Schauspieler, Sänger, Kampfkünstler, Musicaldarsteller, Artist und Musiker